Besset ist der Name einer französischen Gemeinde: 

 Besset im Département Ariège

Besset ist der Familienname folgender Personen:

 Jean-Marie Besset (* 1959), französischer Dramatiker
 Jean-Paul Besset (* 1946), französischer Journalist und Politiker
 Maurice Besset (1921–2008), französischer Kunsthistoriker